Taborio Village kan syfta på:

Geografi

Kiribati 

 Taborio Village (ort, lat 1,52, long 173,00), Gilbertöarna, Tarawa, 
 Taborio Village (ort, lat 1,36, long 173,05), Gilbertöarna, Tarawa, 

Robotskapade Kiribatiförgreningar